Cartoonito (televisão), canal de televisão e bloco de programação
 Cartoonito (América Latina)
 Cartoonito (Itália)
 Cartoonito (Reino Unido)

Desambiguação